Mycocentrodochium är ett släkte av svampar. Mycocentrodochium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycocentrodochium